The Reaping est un court métrage américain réalisé par Burton L. King, sorti en 1913 ;
 The Reaping est un court métrage américain réalisé par Burton L. King, sorti en 1915 ;
 The Reaping est un court métrage américain réalisé par E.H. Calvert, sorti en 1915 ;
 The Reaping est, par ailleurs, le titre original du film américain Les Châtiments, réalisé par Stephen Hopkins, sorti en 2007 ;